Comitatul Crittenden, conform originalului din limba engleză, Crittenden County se poate referi la unul din următoarele comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Crittenden, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Crittenden, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Crittenden (dezambiguizare)